35-й чемпионат мира по биатлону прошёл с 19 февраля по 27 февраля 2000 года в норвежском Хольменколлене (пригороде Осло) за исключением мужской эстафеты, которая была перенесена в Лахти (Финляндия) и проведена 11 марта 2000 года в рамках 8-го этапа Кубка мира.

Мужчины

Спринт. 10 км 

Дата: 19 февраля 2000

Гонка преследования. 12,5 км 

Дата: 20 февраля 2000

Масс-старт. 15 км 

Дата: 26 февраля 2000

Индивидуальная гонка. 20 км 

Дата: 23 февраля 2000

Эстафета. 4×7,5 км 

Дата: 11 марта 2000. Лахти

(перенесённая гонка с 27 февраля 2000)

Женщины

Спринт. 7,5 км 

Дата: 19 февраля 2000

Гонка преследования. 10 км 

Дата: 20 февраля 2000

Масс-старт. 12,5 км 

Дата: 26 февраля 2000

Индивидуальная гонка. 15 км 

Дата: 22 февраля 2000

Эстафета. 4×7,5 км 

Дата: 25 февраля 2000

Зачёт медалей

Ссылки 
 

2000 год в биатлоне
Чемпионаты мира по биатлону
Международные соревнования по биатлону в Финляндии
Международные соревнования по биатлону в Норвегии
Февраль 2000 года
Март 2000 года
События 11 марта
Международные спортивные соревнования в Осло
Международные спортивные соревнования в Лахти
Спорт в Норвегии в 2000 году
Чемпионаты мира в Норвегии
Чемпионаты мира в Финляндии